Kujtun (Kína)
Kujtun (Oroszország)